Torrenueva kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrenueva (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Torrenueva (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar